Obesotoma miona är en snäckart som först beskrevs av Dall 1919.  Obesotoma miona ingår i släktet Obesotoma och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
miona